La saison 2022-2023 est la  saison de la SHL pour  ou , le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière débute le  et se termine le . Il s'agit de la première fois où aucune équipe ne représente la ville de Stockholm dans le plus haut échelon

SHL

Contexte 
À la suite de la relégation de Djurgården IF, ce championnat est le premier sans club représentant la capitale, Stockholm.

Après deux années de pandémie où la crise a pu être amoindrie par les subventions gouvernementales, la SHL se prépare à une nouvelle saison mouvementée. La guerre en Ukraine pouvant amener une crise énergétique qui ferait augmenter les prix de l'électricité, mettant en péril certains clubs. Une autre conséquence de ce conflit, est l'afflux de joueurs évoluant de base en KHL, qui préfèrent revenir au pays. Tout ce talent brasse les cartes et rend ce championnat plus compétitif.

Participants

Résultats 
Nota : les résultats sont indiqués dans les boîtes déroulantes ci-dessous, classées par mois, afin de ne pas surcharger l'affichage de la page.

HockeyAllsvenskan

Participants

Hockeyettan

Participants 

Division Norra
 Bodens HF
 Hudiksvalls HC
 IF Sundsvall Hockey
 Kalix HC
 Kiruna AIF
 Kiruna IF
 Piteå HC
 Tegs SK
 Vännäs HC
 Örnsköldsvik HF

Division Östra
 Enköpings SK HK
 Hanvikens SK
 Huddinge IK
 Nyköpings SK
 Segeltorps IF
 Strömsbro IF
 Vallentuna Hockey
 Visby/Roma HK
 Väsby IK HK
 Wings HC Arlanda
Division Södra
 Borås HC
 Halmstad Hammers HC
 IF Troja/Ljungby
 KRIF Hockey
 Kalmar HC
 Mörrums GoIS IK
 Karlskrona HK
 Nybro Vikings IF
 Tyringe SoSS
 Vimmerby HC
Division Västra
 Borlänge HF
 Eskilstuna Linden Hockey
 Forshaga IF
 HC Dalen
 Köping HC
 Lindlövens IF
 Mariestad BoIS HC
 Skövde IK
 Surahammars IF
 Tranås AIF Hockey

Références 

2022-2023
Suède
Sport en Suède en 2022
Sport en Suède en 2023